Hermosa, un genre d'araignées de la famille des Salticidae. 
 Hermosa, localité des Philippines
 Hermosa, municipalité du Dakota du Sud, aux États-Unis
 Hermosa, secteur de la ville de Chicago, États-Unis